Gueorgui Aleksandrovitch Iartsev (en ), né le  à Nikolskoïe (Union soviétique) et mort le , est un footballeur soviétique et entraîneur russe.

Biographie

Statistiques

Palmarès

Joueur 
 Championnat URSS : 1979

Entraîneur 
 Championnat de Russie : 1996

Référence

Liens externes 
 

Naissance dans l'oblast de Kostroma
Naissance en avril 1948
Footballeur international soviétique
Joueur du CSKA Moscou (football)
Joueur du FK Spartak Moscou
Joueur du Lokomotiv Moscou
Joueur du FK Homiel
Entraîneur soviétique de football
Entraîneur russe de football
Entraîneur du FK Spartak Moscou
Entraîneur du FK Dynamo Moscou
Entraîneur du Rotor Volgograd
Entraîneur du Torpedo Moscou
Sélectionneur de l'équipe de Russie de football
Décès à 74 ans
Décès en juillet 2022